Soda Springs (Californië), een gehucht in de Amerikaanse staat Californië
 Soda Springs (Idaho), een stadje in de Amerikaanse staat Idaho